Gminy w USA:
 South Branch (ang. South Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Crawford
 South Branch (ang. South Branch Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 South Branch (ang. South Branch Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 South Branch (ang. South Branch Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance